Calmont kan syfta på:
 Calmont, Aveyron
 Calmont, Haute-Garonne